Viktoriakrankenhaus (Viktoriaklinik, Victoriahospital) steht für Kliniken in

Deutschland:
 Auguste-Viktoria-Klinik, Bad Oeynhausen
 Kaiserin-Auguste-Viktoria-Haus, ehemaliges Krankenhaus in Berlin-Charlottenburg
 St. Maria-Victoria-Krankenhaus, ehemaliges Krankenhaus in Berlin-Mitte
 Auguste-Viktoria-Krankenhaus (Berlin-Rummelsburg), ehemaliges Krankenhaus in Berlin-Rummelsburg
 Auguste-Viktoria-Klinikum Berlin, Krankenhaus in Berlin-Schöneberg
 Auguste Victoria-Krankenhaus vom Roten Kreuz, Krankenhaus in Berlin-Weißensee, siehe Park-Klinik Weißensee
 Viktoria Klinik Bochum
 Kaiserin-Auguste-Victoria Krankenhaus, Ehringshausen
 Kaiserin-Auguste-Viktoria-Sanatorium in Hohenlychen als Teil der ehemaligen Heilanstalten Hohenlychen
 Wilhelm-Augusta-Viktoria-Hospital, siehe Klinik am Park Lünen

Weitere:
Viktoriaspital (Bern), Schweiz
Auguste-Viktoria-Hospital (Jerusalem)
 Royal Victoria Teaching Hospital, Banjul, Gambia, Afrika
 Royal Victoria Hospital der McGill University, Montreal, Kanada